Гуэну () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер, округ Брест, кантон Брест-4. Пригород Бреста, расположен в 8 км к северу, в 2 км от национальной автомагистрали N12.

Население (2019) — 6 215 человек.

История 
Коммуна названа в честь Святого Гуэну (Saint Gouesnou), епископа Леона. В 1 км к западу от Гуэну были найдены следы крупного поселения галло-рисмкого периода. В Средние Века Гуэну играл важную роль — здесь был основан монастырь, который часто выбирали своей резиденции епископы Леона. В XIV веке здесь возвели мощную крепость, получившую неофициальное название Бастилия Сен-Гуэну.

Достопримечательности  
 Церковь Святого Гуэну XVI века с фонтаном перед ней. Церковь была уничтожена во время бомбардировок Второй мировой войны и восстановлена в 70-х годах XX века. 
 Развалины шато де Мелеан XVI века

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 3,5 %
 промышленность — 6,4 %
 строительство — 12,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 60,0 %
 государственные и муниципальные службы — 18,0 %

Уровень безработицы (2018) — 9,6 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Финистер — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 24 790 (Франция в целом — 21 730, департамент Финистер — 21 970).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Гуэну с 2008 года занимает Стефан Рудо (Stéphane Roudaut).  На муниципальных выборах 2014 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 75,98 % голосов.

Города-побратимы 
  Боссофала, Мали
  Брекон, Уэльс

Знаменитые уроженцы 
 Роман Дефоссе (1798-1864), адмирал и политик периода Второй империи

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Коммуны департамента Финистер